Petkovec je lahko:
 Petkovec Toplički (Hrvaška)
 Petkovec (Slovenija)